AMX 40 (1940) - Frans tankontwerp
 AMX-40 - Frans tankontwerp